Johann Baptist Schiedermayr ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Schiedermayr der Ältere (1779–1840), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Johann Baptist Schiedermayr der Jüngere (1807–1878), österreichischer Priester